Белоу́сова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Белоусова (Фадеичева), Алевтина Семёновна (род. 1943) — советская и российская оперная певица, заслуженная артистка РСФСР.
 Лещенко (Белоусова), Вера Георгиевна (1923—2009) — румынская и российская певица.
 Белоусова, Дарья Игоревна (род. 2003) — российская спортивная гимнастка.
 Белоусова, Ева Селивестровна (род. 1925) — советская прядильщица, Герой Социалистического Труда.
 Белоусова, Зинаида Сергеевна (род. 1926) — советский и российский историк.
 Белоусова, Людмила Евгеньевна (1935—2017) — советская фигуристка.
 Белоусова, Мария Игнатьевна (1921—2013) — советский овощевод, Герой Социалистического Труда.
 
 Белоусова, Пелагея Денисовна (1904—1967) — первая жена президента Югославии Иосипа Броза Тито.
 Белоусова, Полина Юрьевна (род. 1988) — российская дзюдоистка.
 Белоусова, Соня (род. 1990) — американская пианистка-виртуоз.

Составные фамилии 
 Белоусова-Шотадзе, Тамара Васильевна (1924—2013) — советская и грузинская театральная актриса.

Топоним 
 Белоусова — деревня в Каргапольском районе Курганской области России. См. также 
 Белоусовка
 Белоусово